Pseudonigrita és un gènere d'ocells de la família dels ploceids (Ploceidae).

Llista d'espècies 
Segons la Classificació del Congrés Ornitològic Internacional (versió 2.7, 2011) aquest gènere està format per dues espècies:
 Pseudonigrita arnaudi - teixidor republicà d'Arnaud.
 Pseudonigrita cabanisi - teixidor republicà de Cabanis.

Ploceids